Арлен — английское имя кельтского происхождения.

Арле́н — мужское имя, которое встречалось в СССР.

Персоналии 
 Арлен, Виктория (род. 1994) — американская пловчиха.
 Арлен, Гарольд (настоящее имя Хаим Арлук; 1905—1986) — американский композитор популярной музыки.
 Арлен, Майкл (настоящее имя и фамилия Тигран Куюмджян; 1895—1956) — английский писатель армянского происхождения.
 Арлен, Ричард (1899—1976) — американский актёр.

Английские мужские имена
Советские имена